Wielisławice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wielisławice, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Wielisławice, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale